

Film 
 The Last Man on Earth – film del 1924 diretto da J.G. Blystone
 L'ultimo uomo della Terra (The Last Man on Earth) – film italo-statunitense del 1964 diretto da Ubaldo Ragona e Sidney Salkow
 The Last Man on Earth – film del 2013 diretto da Samuel Gay
 The Last Man on Earth – cortometraggio del 2013 diretto da Ian Hopkinson

Televisione 
 The Last Man on Earth – serie televisiva statunitense prodotta dal 2015 al 2018